Bekwai – miasto w Ghanie, stolica dystryktu Amansie East w regionie Ashanti
 Sefwi Bekwai – miasto w Ghanie w dystrykcie Bibiani/Anhwiaso/Bekwai w regionie Zachodnim